Hoek Tandjoeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Tanjung (udde i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 4,01, long 108,35), 
 Tanjung Tanjung (udde i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 3,95, long 108,00), 

Robotskapade Indonesienförgreningar